Гюмюш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гюмюш, Синан (род. 1994) — турецкий футболист, играющий на позиции нападающего.
 Гюмюш, Эсра (род. 1982) — бывшая турецкая волейболистка.